Адриа́н — мужское имя; также фамилия.

Носители имени:
 Адриан (Публий Элий Адриан, 76—138) — древнеримский император.
 Адриан (1638—1700) — патриарх Московский и всея Руси.
 Адриан — граф Орлеана.
 Адриан, мученик, память 1 ноября
 Адриан, мученик, память 26 августа
 Адриан, преподобный, память 4 апреля

 Адриан I — папа римский с 1 февраля 772 по 25 декабря 795.
 Адриан II — папа римский с 14 декабря 867 по 14 декабря 872.
 Адриан III — папа римский с 17 мая 884 по 15 сентября 885.
 Адриан IV — папа римский с 4 декабря 1154 по 1 сентября 1159.
 Адриан V — папа римский с 11 июля по 18 августа 1276.
 Адриан VI — папа римский с 9 января 1522 по 14 сентября 1523.

 Адриан Ванейский, Кесарийский (Палестинский) — мученик.
 Адриан Волоколамский — преподобный.
 Адриан Кентерберийский — аббат аббатства Святого Августина в Кентербери.
 Адриан Коринфский — мученик.
 Адриан Монзенский (? — 1619) — святой Русской православной церкви, преподобный, основатель Благовещенского монастыря на реке Монзе.
 Адриан Никомидийский — мученик.
 Адриан Ондрусовский — русский православный святой, преподобномученик.
 Адриан Пошехонский (? — 1550) — игумен Русской православной церкви, преподобномученик, пошехонский чудотворец.
 Адриан с острова Мэй — священномученик с острова Мэй.
 Адриан Троицкий — священномученик, протоиерей.
 Адриан Угличский — иеромонах, святой Русской церкви.
 Адриан Югский (1800—1853) — русский подвижник и писатель.

 Адриан (Ангелов) — келарь Троице-Сергиева монастыря.
 Адриан (Старина) — епископ неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Богородский
 Адриан (Тяжёлов) — архимандрит Русской православной церкви
 Адриан (Ульянов) — епископ Русской православной церкви, епископ Бежецкий, викарий Тверской епархии
 Адриан (Хрицку) (1926—2013) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Центрально и Западно-Европейский (1982—1992).

 Адриан, Тамара (род. 1954) — венесуэльский политик.

Спортсмены
 Адриан (футболист) (род. 1987) — испанский футболист, вратарь.

Другое
 Адриан — ураган, обрушившийся в 2005 году на Сальвадор, Гондурас и Гватемалу.

См. также 
 Андриан
 Адриано
 Адриана